Alfred Stern kan syfta på bland andra:

* Alfred Stern (1831–1918), österrikisk ämbetsman och kommunalpolitiker
 Alfred Stern (1846–1936), tysk historiker
 Alfred Stern (1899–1980), österrikisk-amerikansk filosof och skriftställare
 Alfred Stern (1886–1966), svensk delaktig i Amaltheadådet